Это упорядоченный в алфавитном порядке список видов рода  по состоянию на 2007 год. Этот список включает все виды, указанные в Australian Plant Name Index, а также содержит виды, перенесённые в род Banksia из рода Dryandra Остином Мастом и Кевином Тиле в 2007 году.

Список видов рода Банксия 
 
  — 
 
  — 
 
 
  — Northern Coastal Banksia, Jingana (Jirrbal, Girramay)
 
  (fossil)
 
 
  — Ashby’s Banksia, Orange Banksia
  — Slender Banksia, Candlestick Banksia, Coast Banksia
 
 
  — Woolly Banksia, Woolly-spiked Banksia, Possum Banksia
  — Baxter’s Banksia, Bird’s Nest Banksia
 
  — Bentham’s Banksia
 
  
 
 
  — Brown’s Banksia, Feather-leaved Banksia
  
  — Burdett’s Banksia
   — Cayley’s Banksia, Red Lantern Banksia
  
   — Propeller Banksia
   — Mountain Banksia
  
  
   — Fishbone Banksia
  
   — Scarlet Banksia, Waratah Banksia, Albany Banksia
  
  
  
  — Glasshouse Banksia
  
  
   — Matchstick Banksia, Quairading Banksia
  
  
  
  
   — Tropical Banksia, Rilidili (Wubuy)''
  
   — Dryandra-leaved Banksia
  
   — Swordfish Banksia, Palm Banksia
   — Elegant Banksia
  
  
   — Heath-leaved Banksia
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   — Prostrate Banksia
  
   — Good’s Banksia
   — Mangite, Bull Banksia, Giant Banksia
   — Coarse Banksia
  
  
  
   — Hooker’s Banksia
 
  
  — Holly-leaved Banksia
   — Hoary Banksia
  
   — Coast Banksia, White Honeysuckle
  
   (fossil)
  
   — Tennis Ball Banksia
   — Coomallo Banksia
   — Rose Banksia, Rose-fruited Banksia
   — Lemann’s Banksia, Yellow Lantern Banksia
  
   — Slender Leaved Banksia
   — Porcupine Banksia
   — Western Swamp Banksia, Swamp Banksia,
   (fossil)
  
   — Silver Banksia, Warrock
   — Southern Plains Banksia, Golden Stalk Banksia
  
   — Meisner’s Banksia
   — Menzies' Banksia, Firewood Banksia
  
  
  
  
  
  
  
   — Nodding Banksia
   — Rusty Banksia, Dwarf Banksia
  
  
  — Red Swamp Banksia, Water Bush Banksia
  
   — Wagin Banksia
   — Western Mountain Banksia
   — Desert Banksia
  
   — Swamp Banksia, Marsh Banksia
  
  
  
   — Dallachy’s Banksia, Blue Banksia, Hinchinbrook Banksia
  
  
  
 
  — Cut-leaf Banksia
 
  — Acorn Banksia, Orange Banksia
 
 
 
 
  — Teasel Banksia, Dainty Banksia
 
  — Oak-leaved Banksia
  — Creeping Banksia
  — Eastern Swamp Banksia, Swamp Banksia, Broad-leaved Banksia
 
 
 
 — Grampians Banksia, Rock Banksia
  — Burma Road Banksia
  — Sceptre Banksia
 
  — River Banksia
 
 
  — Saw Banksia, Red Honeysuckle
 
 
 
 
 — Stirling Range Banksia, Solander’s Banksia
  — Showy Banksia
  — Fox Banksia, Round-fruited Banksia
  — Hairpin Banksia
 
 
 
  (fossil)
 
 
 
 
  — Swamp Fox Banksia
 
 
 — Lesueur Banksia, Pine Banksia
 
 
 
  — Granite Banksia, Albany Banksia
 
  — Woolly Orange Banksia
  — Violet Banksia

Источники 
 
 
 APNI

Ссылки 

Банксия
Банксия